Jacquier ist der Familienname folgender Personen:

 François Jacquier (1711–1788), französischer Franziskaner, Mathematiker und Physiker
 Gilles Jacquier (1968–2012), französischer Filmemacher und Journalist
 Nicolas Jacquier († 1472), auch Nicolaus Jaquerius, Nicolaus Jacquier, Nikolaus Jaquier, Nicholas Jacquier, Nikolaus Jacquier, französischer Dominikaner und Inquisitor

Siehe auch:
 Chez Jacquier, eine Weilersiedlung in der französischen Gemeinde Lully, im Departement Haute-Savoie, siehe Lully (Haute-Savoie)